Zebra signifie zèbre dans plusieurs langues ;
 Les zébras sont des signalisations routières composées de bandes de marquage blanches ou jaunes sur la chaussée, par exemple celles marquant l'emplacement d'un arrêt d'autobus ou celles indiquant un rétrécissement progressif de la chaussée.
 Zebra est un musicien, DJ spécialiste des bootlegs et chanteur français.
 Zebra est le dixième album du groupe de musique électronique suisse Yello.
 Zébra est une œuvre du peintre français d'origine hongroise Victor Vasarely.
  est le nom donné à deux opérations de la Seconde Guerre mondiale, en France en 1944 et dans le Pacifique en 1945.
 Zebra, un langage de programmation.
 Zebra, un essai nucléaire atmosphérique américain réalisé le .
 Zebra, série télévisée néerlandaise diffusée en 1998.

Voir aussi 
Zebra fish est une autre dénomination du poisson zèbre.
 Zebra est un des quatre rois bishoku-ya du manga Toriko.
 Zebra Technologies, entreprise américaine.

Orthographe similaire 
Zerba, ville d'Italie.